3 км, 3-й киломе́тр, Тре́тий киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты
 Челутай (3 км) — посёлок в Заиграевском районе Бурятии, административный центр сельского поселения «Челутаевское».
 3 км — упразднённое поселение (тип: железнодорожная будка) в Малиновском сельсовете Белебеевского района Башкортостана.
 Разъезд 3 км — населённый пункт (тип: разъезд) в Бузулукском районе Оренбургской области, входит в состав Елшанского сельсовета.
 Третий километр — поселок в Шацком районе Рязанской области в составе Ямбирнского сельского поселения.
 3 км, Изборская линия 3 км, Изборской линии 3 км — населённый пункт в черте города Пскова, в историческом районе Заручевье.
 3 (в неофициальных документах встречается вариант 3-й км) — разъезд в Сретенском районе Забайкальского края.

 железнодорожные объекты

Азербайджан 
 3 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 547016

Грузия 
 3 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 577238

Латвия 
 3 км (разъезд) — железнодорожный разъезд Латвийской железной дороги на территории города Даугавпилса. Код 110713

Россия 
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 948667
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 949142
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 887049
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 631038
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 638018
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 637513
 3 км (разъезд) — закрытый железнодорожный разъезд, Московская железная дорога, линия Сафоново — Дорогобуж, Смоленская область. Код 172512
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 174344
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, линия Льгов-Киевский — Готня, Курская область. Код 206210
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 045853
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 023233
 3 км — остановочная платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на однопутной линии Мга — Будогощь.
 3 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 018428
 3 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 015716
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога, линия Шурала — Ежевая. Код 770847
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога, линия Няр — Чусовская, Пермский край. Код 767312
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 511480
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 512712
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 510079
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 522911
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 510647
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 594318
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 602213
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 817649
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 810071

Узбекистан 
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 723526

Украина 
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, линия Красноград — Полтава-Южная, Полтавская область. Код 448728
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, линия Рублевка — Бурты, Полтавская область. Код 428029
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 485943
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 480013
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 491041
 3 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 488227
 3 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога, Херсонская область. Код 475418